

П'єрмон — місто, штат Нью-Гемпшир
 П'єрмон — селище, штат Нью-Йорк

Див. також 
 П'єррмон